John Breen ist der Name folgender Personen:

* John Breen (Dramatiker), irischer Dramatiker
 John Breen (Politiker), irischer Politiker
John E. Breen (* 1932), US-amerikanischer Bauingenieur
 John Patrick Breen (1898–1966), australischer Politiker